Walsall FC (celým názvem: Walsall Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Walsall v metropolitním hrabství West Midlands. Založen byl v roce 1888 po fúzi klubů Walsall Town a Walsall Swifts. Od sezóny 2007/08 hraje ve třetí nejvyšší anglické soutěži EFL League One.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Bescot Stadium s kapacitou 11 300 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1888 – Walsall Town Swifts FC (Walsall Town Swifts Football Club)
 1895 – Walsall FC (Walsall Football Club)

Získané trofeje 
 Birmingham Senior Cup ( 3× )
 1896/97, 1897/98, 1993/94
 Staffordshire Senior Cup ( 2× )
 1928/29, 1967/68
 Walsall Senior Cup ( 2× )
 2014/15, 2016/17

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 5. kolo: 1938/39, 1974/75, 1986/87, 2001/02, 2002/03
 EFL Cup
 Semifinále: 1983/84
 EFL Trophy
 Finále: 2014/15

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1889–1892: Football Alliance
 1892–1895: Football League Second Division
 1895–1896: Midland Football League
 1896–1901: Football League Second Division
 1901–1903: Midland Football League
 1903–1921: Birmingham & District League
 1921–1927: Football League Third Division North
 1927–1931: Football League Third Division South
 1931–1936: Football League Third Division North
 1936–1958: Football League Third Division South
 1958–1960: Football League Fourth Division
 1960–1961: Football League Third Division
 1961–1963: Football League Second Division
 1963–1979: Football League Third Division
 1979–1980: Football League Fourth Division
 1980–1988: Football League Third Division
 1988–1989: Football League Second Division
 1989–1990: Football League Third Division
 1990–1992: Football League Fourth Division
 1992–1995: Football League Third Division
 1995–1999: Football League Second Division
 1999–2000: Football League First Division
 2000–2001: Football League Second Division
 2001–2004: Football League First Division
 2004–2006: Football League One
 2006–2007: Football League Two
 2007–2016: Football League One
 2016– : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1888